Bodyguard eller The Bodyguard kan syfta på: 

 Bodyguard (film, 1980) – en amerikansk film från 1980, originaltitel My Bodyguard
 Bodyguard (film, 1992) – en amerikansk romantisk-drama-thrillerfilm från 1992, originaltitel The Bodyguard
 Bodyguard (TV-serie, 2018) – en brittisk TV-serie från 2018, originaltitel Bodyguard